Southern Bastards — серия комиксов, которую c 2014 года издаёт компания Image Comics.

Синопсис 
Округ Кроу (Алабама). Юлесс Босс — школьный футбольный тренер, в кабинете которого больше нет места для трофеев, и криминальный авторитет, который закапывает тела под трибунами. Сын бывшего шерифа Эрл Табб зол на Босса из-за смерти своего отца.

Тренер Босс имеет власть над округом Кроу по одной причине — он выигрывает футбольные матчи. Но после самой ужасной потери в своей карьере тренер должен стать ещё бо́льшим преступником, чтобы опередить своих врагов. Кроме того, в город приехала Роберта Табб, чтобы разобраться как умер её отец.

Библиография

Выпуски

Сборники

Мягкая обложка

Твёрдый переплёт

Отзывы 
На сайте Comic Book Roundup серия имеет оценку 8,9 из 10 на основе 247 рецензий. Трес Дин из IGN дал первому выпуску 9,5 балла из 10 и написал, что он «настолько близок к совершенству, насколько это возможно в комиксах». Джим Джонсон из Comic Book Resources, обозревая дебют, отмечал, что «Алабама Аарона и Латура — это не то место, где кто-либо хотел бы оказаться». Пирс Лидон из Newsarama дал первому выпуску 9 баллов из 10 и посчитал, что он «тяжёлый по тону, настроению и загадочности». Кевин Рейли из Comics Bulletin поставил дебюту 5 звёзд из 5 и похвалил сценарий и рисунок.

Награды и номинации

Примечания 

Комиксы 2014 года
Издания Image Comics